La première saison de The Island, également appelée The Island, seuls au monde, est une émission de télévision française de docu-aventure diffusée du  au . Elle a été animée par Mike Horn.

Tournage 
Le tournage a eu lieu sur l', île de l'archipel des Perles, située à 40 km de la côte Pacifique du Panama. San Telmo a un diamètre d'environ 1,5 km et se trouve à 2 km au Sud-Est d'une île habitée (Isla del Rey). Cette île fait partie d'une réserve naturelle.

Participants 
Le casting de cette saison est composé exclusivement d'hommes.

Résumés détaillés

Audiences 
Légende :

Polémiques 
Dans cette saison il est possible de voir la capture d'un caïman à l'aide d'une corde. Le reptile est alors égorgé, dépecé puis cuit. Dans la même saison, un cochon est également capturé à l'aide d'un piège de fortune. Le porcin sera lui mis à mort par un coup de pierre. Cette dernière scène n'est pas filmée mais les cris de l'animal agonisant se font entendre. Ces deux séquences ont choqué certains téléspectateurs qui critiquent les choix de la production.

Notes et références

Notes

Références 

Saison de The Island